Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1952 (officieel FIFA Jeugdtoernooi 1952) was de 5e editie van het, door de FIFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Er deden zes teams mee. Spanje werd voor de eerste keer winnaar. Spanje won vanwege het betere doelsaldo in de halve finale. België werd tweede en Oostenrijk derde.

Knock-outschema

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1952
Voetbal in Spanje
Voetbal